Un caso di coscienza – film di Giovanni Grimaldi del 1970
Un caso di coscienza – romanzo di Lalla Romano del 1992
Un caso di coscienza – serie televisiva di Luigi Perelli, trasmessa tra il 2003 e il 2013
Un caso di coscienza (The Warden) – romanzo di John Trollope del 1855, conosciuto anche come L'amministratore o Gli scrupoli di Mister Harding